Список персонажей испанского исторического телесериала «Изабелла».

Полный список

Первый сезон

Главные герои

Второстепенные персонажи

Второй сезон

Главные герои

Второстепенные персонажи

Третий сезон

Главные герои

Второстепенные персонажи 

Изабелла